Gedeputeerden of afgevaardigden
Deputatie (provinciebestuur), een Belgisch overheidsorgaan